Giuseppe Torromino – calciatore italiano
 Sergio Torromino – politico italiano